Eagles kan syfta på:

 Eagles – en amerikansk musikgrupp som bildades 1971
 Eagles (musikalbum) – den amerikanska countryrockgruppen Eagles debutalbum från 1972
 Eagles (TV-serie) – en svensk webbaserad ungdomsdramaserie från 2019

Personer
 Chris Eagles (1985–), en engelsk fotbollsspelare